Бенкё, Гюнтер (род. 1955) — австрийский футбольный судья.
 Бенкё, Йожеф (1740—1814) — венгерский учёный-энциклопедист, протестантский пастор, педагог, богослов, ботаник, историк, лингвист и этнограф.

См. также 
 Бенке